Příjmení Wächter nosí více významných osobností:

 Anita Wachterová (* 1967) – rakouská reprezentantka ve sjezdovém lyžování
 Katja Wächterová (* 1982) – německá sportovní šermířka
 Otto Wächter – více osob